Йорма Вильхо Паавали Киннунен (; 15 декабря 1941 — 25 июля 2019) — финский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.

Йорма Киннунен родился в 1941 году в Пихтипудасе. В 1964 году на Олимпийских играх в Токио стал 6-м в метании копья. В 1968 году принял участие в Олимпийских играх в Мехико, где завоевал серебряную медаль. В 1972 году участвовал в Олимпийских играх в Мюнхене, где опять стал 6-м в метании копья.

Его сын — Киммо Киннунен, чемпион мира по метанию копья.

Примечания

Ссылки 
 

Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1964 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1968 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1972 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Легкоатлеты Финляндии